Sambawagen steht – in Anlehnung an den in den 1950er Jahren in Mode gekommenen Sambatanz – für:
die damals beschafften Baureihen V6 und V7 der Straßenbahn Hamburg, die im Einstiegsbereich vor dem Schaffnersitz eine große Aufnahmefläche hatten, die an eine Tanzfläche erinnerte
die damals beschafften Westwaggon-Vierachser der Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn, denen entsprechende schaukelnde Fahreigenschaften nachgesagt wurden
einen Eisenbahn-Gesellschaftswagen mit Tanzfläche, typischerweise eingestellt in einen sogenannten Sambazug
ein auf der ehemaligen Burgholzbahn – die auch Samba genannt wurde –  eingesetztes Eisenbahnfahrzeug, insbesondere die dort ab den 1950er Jahren typischen Schienenbusse der DB-Baureihe VT 95
die zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Jubiläen eingesetzten Personenwagen der Feldbahn im Marine-Munitionsdepot Laboe
Regional umgangssprachliche Bezeichnung für den Duewag-Großraumwagen (z. B. Dortmund, Düsseldorf und Hannover)